

События 
 22 апреля — Испания и Португалия подписывают Сарагосский договор, согласно которому восточное полушарие разделено между ними по линии, отстоящей от Молуккских островов на 297,5 лиг к востоку.
 5 августа — мир в Камбре между Испанией и Францией. Французы отказались от притязаний на Италию. Присоединение Фландрии и Артуа к Испании.
 Гонфалоньером справедливости Флоренции избран Франческо Кардуччи. Папа направил на Флоренцию испанско-имперские войска. Сентябрь — Начало осады. Оборону возглавил Франческо Ферруччи.
 Вторжение турецких войск в Словакию и Австрию. Осада Вены. Поражение турок под Веной.
 27 сентября — 14 октября — войска Османской империи под командованием Сулеймана I Великолепного безуспешно осаждают Вену, столицу Австрии. Защитники города прекрасно отражают атаки турок, и ввиду надвигающейся зимы туркам приходится отступить. Конец стремительному продвижению турок в Европу.
 В Голландии был опубликован список запрещённых книг - первый из списков подобного рода.
 Хайреддин утвердился в Алжире, а затем взял и разрушил Пеньон.
 1529—1536 — Альваро Нуньес Кавеса де Вака (1490—1564 или 1507-59) первым из европейцев пересек Северную Америку с востока на запад (Великие равнины, бассейн Рио-Гранде).
 1529—1540 — Генерал-капитан Новой Испании Эрнан Кортес.
 Присоединение Маршалловых островов к Испании.
 Вестрагёталандское восстание

Родились 

См. также: :Категория:Родившиеся в 1529 году
 Джамболонья — флорентийский скульптор-маньерист и представитель раннего барокко.
 Патрици, Франческо — итальянский философ.
 Фердинанд II, эрцгерцог Австрийский — эрцгерцог Австрийский, правитель Передней Австрии и Тироля с 1564 до своей смерти.
 Цуккаро, Таддео — итальянский художник, один из ярких представителей итальянской школы маньеризма. Старший брат Федерико Цуккаро.

Скончались 

См. также: :Категория:Умершие в 1529 году
 Ван Янмин — философ, один из основоположников неоконфуцианской школы синь сюэ («учение о сердце»).
 Кастильоне, Бальдассаре — итальянский писатель, автор трактата «О придворном».
 Кришнадэварая — махараджадхираджа Виджаянагара с 1509 года.
 Либерале да Верона — итальянский миниатюрист и живописец.

См. также

Примечания